La Liga Española de Waterpolo Femenino es la competición de waterpolo femenino entre clubes de España. Organizada por la Real Federación Española de Natación, está jerarquizada en diferentes categorías. La máxima categoría es la División de Honor, en la que participan los mejores equipos de España. La segunda categoría es la Primera División, y la tercera es la Segunda División.

División de Honor 
La División de Honor es la máxima competición de waterpolo entre clubes de España. Se inicia en la temporada 1987-1988 con el nombre de Primera División; a partir de la temporada 1999-2000 pasa a denominarse División de Honor.

Historial

Palmarés 
 19 títulos:  CN Sabadell
 11 títulos:  CE Mediterrani 
 2 títulos:  CN Catalunya
 1 título:  CN Molins de Rei,  CN Alcorcón y  CN Mataró

Liga Española de Waterpolo Femenino